Werner Kruse ist der Name folgender Personen:

* Werner Kruse (Illustrator) (1910–1994), deutscher Zeichner und Illustrator
 Werner Kruse (Kunsthistoriker) (1886–1968), deutscher Kunsthistoriker
 Werner Kruse (Komponist) (1910–2005), Schweizer Pianist und Komponist